Karen, Estat de Myanmar
 Karen, nació
 Karens vermells o Karenni
 Karen, llengua
 Karen, família persa